rozkład chi kwadrat
 test chi kwadrat